Kagalnik (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Kagalnik (Asowsches Meer), Zufluss des Asowschen Meeres
 Kagalnik (Don), Nebenfluss des Don

 Kagalnik (Ort), Dorf in der Oblast Rostow